Премьера четырнадцатого сезона RuPaul's Drag Race состоялась 7 января 2022 года. В сериале реалити-шоу, транслируемом на канале VH1 в США, представлены 14 новых королев, соревнующихся за звание «Следующей Американской суперзвезды». Кастинги на 14-й сезон были открыты в ноябре 2020 г., а актерский состав был официально объявлен победительницей 13-го сезона Саймон на канале VH1 2 декабря 2021 г. Премьеру сезона посмотрели 738 000 зрителей, что сделало ее самой просматриваемой премьерой с 10-го сезона.

В этом сезоне был впервые представлен «Шоколадный батончик Twist», который показали в третьем эпизоде. В нём каждому из участников давали плитку шоколада, в одной из которых был золотой билет. После проигрыша в «» каждый участник должен развернуть свою плитку шоколада, а участник, чья плитка содержит золотой билет, получает иммунитет от исключения. Поворот длился до 12 серии, когда выяснилось, что у Боско есть золотая плитка шоколада.

 Примечания

Прогресс конкурса

Примечания 

Королевские гонки Ру Пола